Wrotków – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski
 Wrotków – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski
 Wrotków – dzielnica Lublina